Noli – comune della provincia di Savona (Italia)
 Noli – cognome italiano
 Campanula di Noli – pianta endemica di Noli, provincia di Savona
 Antonio de Noli – navigatore italiano
 Fan Stilian Noli – politico, poeta e vescovo ortodosso albanese
 Rosetta Noli – soprano italiano
 Repubblica di Noli – repubblica marinara